Alte Hofmühle steht für folgende Bauwerke in Österreich:

 Alte Hofmühle (Güssing)
 Alte Hofmühle (Hollabrunn)